Ladugrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ladugrund, Korsholm, Österbotten, 
 Ladugrund, Vasa, Österbotten,

Se även
Ladugrundet
Ladugrunden

Robotskapade Finlandförgreningar